Karamchand Gandhi – indyjski polityk, ojciec Mahatmy Gandhiego
 Mahatma Gandhi (1869–1948) – indyjski przywódca
 Indira Gandhi – indyjska premier
 Rajiv Gandhi – indyjski premier, syn Indiry Gandhi
 Sonia Gandhi – indyjska polityk pochodzenia włoskiego, wdowa po Rajivie Gandhim
 Rahul Gandhi – indyjski polityk, syn Rajiva Gandiego
 Gandhi – belgijski muzyk hip-hopowy
 Gandhi – brytyjski film biograficzny z 1982 roku